Я́лтинский городской сове́т (, ) — орган местной власти и соответствующая административно-территориальной единице городу республиканского значения подчинённая территория в составе Автономной Республики Крым Украины (фактически до 2014 года); ранее до 1991 года — в составе Крымской области УССР в СССР, до 1954 года — в составе Крымской области РСФСР в СССР, до 1945 года — в составе Крымской АССР РСФСР в СССР.

Административный центр (месторасположение одноимённого органа власти — горсовета) — город Ялта, Советская площадь, 1.

История 

В 1921 году в Крымской АССР РСФСР был образован Ялтинский район, выделенный в 1930 году как национальный татарский. На 1 октября 1931 года население составило 48850 человек (из них 13100 — сельского) в 52 населённых пунктах. В 1934 году город Ялта становится самостоятельной (вне района) административно-территориальной единицей, став городом республиканского значения: с этого времени Ялтинский городской совет подчиняется напрямую ЦИК Крымской АССР.

Газета «Всесоюзная здравница», ныне «Крымская газета» была основана 6 июля 1934 года как орган Ялтинского горкома ВКП(б) и Ялтинского городского совета народных депутатов.

В 1938 году Алупка получает статус города районного подчинения. В 1945 году Ялта стала входить в Крымскую область РСФСР в составе СССР уже как город областного подчинения.

В 1948 году Ялтинский район был ликвидирован и переподчинён Ялтинскому городскому совету: образована так называемая Большая Ялта от Фороса до Медведь-горы (Аю-дага).

В 1954 году Ялтинский горсовет вместе со всей Крымской областью перешёл в УССР в составе СССР, в 1991 году — в Автономную Республику Крым Украины, в 2014 году в границах горсовета был образован городской округ Ялта Республики Крым России.

17 июля 2020 года парламент Украины, не признающей присоединение Крыма к Российской Федерации, принял постановление о новой сети районов в стране, которым предполагается объединить территории бывших Алуштинского и Ялтинского горсоветов в новообразованный Ялтинский район, однако это решение не вступает в силу в рамках украинского законодательства до «возвращения Крыма под общую юрисдикцию Украины».

Население 
По данным всеукраинской переписи населения 2001 года население горсовета составляло 139 584 человека, этнический состав был следующим:
 русские — 65,6 %;
 украинцы — 27,6 %;
 белорусы — 1,6 %;
 крымские татары — 1,3 %;
 поляки — 0,2 %;
 молдаване — 0,2 %.

Административное деление 

В состав горсовета к 2014 году входили: 2 города и 7 поселковых советов, которые объединяют 2 города (Ялта и Алупка), 21 посёлок городского типа, 8 посёлков (сельского типа) и 1 село. В скобках указаны исторические названия сёл, изменённые в 1944—1948 годах после депортации крымских народов:

 1 — город Ялта (территория, непосредственно подчинённая городскому совету Ялты)
 2 — Алупкинский городской совет
 Алупка
 3 — Гаспринский поселковый совет
 Гаспра
 4 — Гурзуфский поселковый совет
 Гурзуф
 Даниловка (Ай-Даниль)
 Краснокаменка (Кызылташ)
 Линейное
 Партизанское
 5 — Кореизский поселковый совет
 Кореиз
 Мисхор — в настоящий момент в административном отношении не является отдельным населённым пунктом, а включён в состав Кореиза
 6 — Ливадийский поселковый совет
 Ливадия
 Виноградное
 Высокогорное (Тюзлер)
 Горное (Эриклик)
 Куйбышево (Исар)
 Курпаты
 Ореанда
 Охотничье
 7 — Массандровский поселковый совет
 Массандра
 Никита
 Восход (Джемиет¹)
 Отрадное (Магарач)
 Советское (Долоссы)
 8 — Симеизский поселковый совет
 Симеиз
 Береговое (Кастрополь¹)
 Голубой Залив (Лимена)
 Кацивели
 Оползневое (Кикинеиз)
 Парковое (Новый Кючюккой)
 Понизовка
 9 — Форосский поселковый совет
 Форос
 Олива¹
 Санаторное (в прошлом сёла Мелас¹, Мухалатка и Мшатка)

1 посёлки были переименованы в 1960-е—1970-е годы.

Примечания